Husby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Husby Kirke (Holstebro Kommune) – en kirke i Husby Sogn i Holstebro Kommune
 Husby Kirke (Middelfart Kommune) – en kirke i Husby Sogn i Middelfart Kommune

 Sydslevig
 Husby Kirke (Sydslesvig) – landsbyen Husby øst for Flensborg i Angel